Monzenia  — род тлей из подсемейства  (Nipponaphidini). Восточная Азия (Япония, Корея).

Описание 
Мелкие насекомые, длина около 2 мм.
Ассоциированы с растениями Distylium (Distylium racemosum), на которых формируют сферические галлы. В Японии отмечено только 4 поколения в год.

 
 = Nipponaphis globuli Monzen, 1934

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых